fierasfer – inaczej karap europejski
 Fierasfer Oken, 1817 – synonim rodzaju Carapus